Distância
Distância (teoria dos grafos)
A Distância

Desambiguação